

Denkmalliste Östliche Vorstadt 

Anzahl der Objekte in Östliche Vorstadt: 299, davon mit Bild: 299 (100 %).

Weblinks 

 Das Landesamt für Denkmalpflege Bremen hält Informationen zu den denkmalgeschützten Bauwerken in Bremen und Bremerhaven bereit:
 Landesdenkmalliste unter Denkmal digital abrufbar.
 Denkmaldatenbank (direkt zur Suchseite).

Ostliche Vorstadt
!